Александар Илић (Београд, 12. јун 1927 — Београд, 25. фебруар 2012) био је српски монтажер, редитељ и сценариста.

Монтажер 
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:10px"
!
!1940 ▼
!1950 ▼
!1960 ▼
!1970 ▼
!1980 ▼
!1990 ▼
!2000 ▼
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|0
|1
|2
|4
|0
|0
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|6
|21
|34
|28
|4
|0
|93
|-
! style="text-align:left;" | документарни филм
|0
|4
|17
|3
|2
|0
|0
|26
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|3
|81
|64
|65
|25
|5
|1
|244
|-
! style="text-align:left;" | ТВ документарни филм
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|91
|104
|107
|59
|9
|1
|374
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940-е
|-
| 1948. || Наши планинари || /
|-
| 1949. || Разбијачи клевета || /
|-
| 1949. || Армија на прузи || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1950. || Чувари отаџбине || /
|-
| 1950. || Белим стазама || /
|-
| 1950. || Са нашим морнарима || /
|-
| 1950. || Први мај 1950. године || /
|-
| 1951. || Под слободним небом || /
|-
| 1951. || Две приче са једног излета || /
|-
| 1951. || Три од хиљаду подухвата || /
|-
| 1951. || На границама Југославије || /
|-
| 1951. || За њих не постоје препреке || /
|-
| 1951. || Сећање на прошлост || /
|-
| 1951. || Недовршена биографија || /
|-
| 1951. || На граници (кратки филм) || /
|-
| 1952. || Шјор Иве открива војну тајну || /
|-
| 1952. || Из наше армије с пролећа 1952. || /
|-
| 1952. || Под куполом падобрана || /
|-
| 1952. || Са предвојничке обуке || /
|-
| 1952. || Као и обично (кратки филм) || /
|-
| 1952. || За наше море || /
|-
| 1952. || Патрола || /
|-
| 1953. || Светла на мору || /
|-
| 1953. || Још једна година || /
|-
| 1953. || На границама Југославије ништа ново || /
|-
| 1953. || Вести из армије || /
|-
| 1953. || После матуре || /
|-
| 1953. || Са новом техником || /
|-
| 1953. || Проба војне готовости || /
|-
| 1954. || Спасоносне капи || /
|-
| 1954. || Плодови удруженог рада || /
|-
| 1954. || Стихија је савладана || /
|-
| 1954. || Тромеч || /
|-
| 1954. || Код Врховног команданта || /
|-
| 1954. || На мртвој стражи || /
|-
| 1955. || Документи једног живота || /
|-
| 1955. || Песници борци || /
|-
| 1955. || Отворена срца || /
|-
| 1955. || Лепотица Бурма || /
|-
| 1955. || Тито зиндабад || /
|-
| 1955. || Бурма - како је пријатељи виде || /
|-
| 1955. || Инле, језеро маште || /
|-
| 1955. || Велика деценија || /
|-
| 1955. || Од Будве до Улциња || /
|-
| 1955. || Састанак у зору || /
|-
| 1955. || Што то шуми Сутјеска || /
|-
| 1955. || Уз друга је друг || /
|-
| 1955. || У сенци магије || /
|-
| 1956. || Пут пријатељства - Етиопија || /
|-
| 1956. || У пријатељској земљi || /
|-
| 1956. || У слободним часовима || /
|-
| 1956. || Париски мозаик || /
|-
| 1956. || Нова школа || /
|-
| 1956. || Непознати врт || /
|-
| 1956. || Народна Република Црна Гора || /
|-
| 1956. || Музеј народног ослобођења Словеније || /
|-
| 1956. || 22. децембар 1956 || /
|-
| 1957. || Мајске радости || /
|-
| 1957. || Штафета младости || /
|-
| 1957. || 15. међународни конгрес за војну медицину и фармацују || /
|-
| 1957. || У сусрет 22. децембру 1957. || /
|-
| 1957. || Спомен хероју || /
|-
| 1957. || Подводни извиђачи || /
|-
| 1957. || Одред мира || /
|-
| 1957. || Нови извори челика || /
|-
| 1957. || Најважнији род || /
|-
| 1957. || Кад јелени зову || /
|-
| 1957. || Црном Гором || /
|-
| 1957. || Бриони || /
|-
| 1957. || Барба, сада баците мрежу || /
|-
| 1958. || Од монархије до републике || /
|-
| 1958. || Спасавање повређеног помоћу ранца за спасавање || /
|-
| 1958. || Испит је положен || /
|-
| 1958. || Под истим заставама || /
|-
| 1958. || Велико стољеће || /
|-
| 1958. || Укроћене воде || /
|-
| 1958. || Стазама пролетера || /
|-
| 1958. || Рад и физичка култура || /
|-
| 1958. || Партизанске колоне || /
|-
| 1958. || Народна Република Србија || /
|-
| 1958. || Народна Република Хрватска || /
|-
| 1958. || Народна Република Босна и Херцеговина || /
|-
| 1958. || Камера 300 || /
|-
| 1958. || Бијеле жетве || /
|-
| 1958. || Армија у изградњи земљe || /
|-
| 1959. || Спасавање повређеног помоћу планинских носила || /
|-
| 1959. || Добро нам дошао || /
|-
| 1959. || Увијек заједно || /
|-
| 1959. || Реконструкција пениса || /
|-
| 1959. || Моша Пијаде || /
|-
| 1959. || Морска солана || /
|-
| 1959. || Један излет || /
|-
| 1959. || Друг Милутин || /
|-
| 1959. || Други јадрански падобрански куп || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1960. || За Ђердапску брану || /
|-
| 1960. || Вис || /
|-
| 1960. || У тренутку свести || /
|-
| 1960. || Расадници || /
|-
| 1960. || Поруке || /
|-
| 1960. || Одељење војне полиције у потери за непријатељском групом - Вежба || /
|-
| 1961. || На ријеци смрти || /
|-
| 1961. || 12. Европски сампионат у кошарци || /
|-
| 1961. || Трагом удеса || /
|-
| 1961. || Силикони || /
|-
| 1961. || Нови оперативни метод реконструкције анеторакалног кожног езофагуса || /
|-
| 1961. || На вез || /
|-
| 1961. || И сунце оде у машкаре || /
|-
| 1961. || Ипак размислите || /
|-
| 1961. || Иду чете партизана || /
|-
| 1962. || Оклопни воз || /
|-
| 1962. || Зимска импресија || /
|-
| 1962. || Смрт Фашизму - Слобода Народу || /
|-
| 1962. || Пионир || /
|-
| 1962. || Град вјечитог сунца || /
|-
| 1963. || Морнарев празник || /
|-
| 1963. || Другови || /
|-
| 1963. || Скопје ’63 || /
|-
| 1963. || Међу облацима || /
|-
| 1963. || Задушнице || /
|-
| 1963. || Ужичка република (кратки документарни филм) || /
|-
| 1963. || Тамо где престаје закон || /
|-
| 1963. || Строј из Рудог || /
|-
| 1963. || Скривене калорије || /
|-
| 1963. || Повечерје || /
|-
| 1963. || Пет пилота || /
|-
| 1963. || Извештај из села Завој (кратки документарни филм) || /
|-
| 1963. || Бисери антила || /
|-
| 1963. || Афро - Кубанске игре || /
|-
| 1964. || Тек касније сам почео да растем || /
|-
| 1964. || Нови брод на Дунаву || /
|-
| 1964. || Записник (кратки документарни филм) || /
|-
| 1964. || Удес || /
|-
| 1964. || Рудари, хлеб са девет кора || /
|-
| 1964. || Реквијем у сивом || /
|-
| 1964. || Парничење || /
|-
| 1964. || Између камена и воде || /
|-
| 1964. || Да земља мирно зиви || /
|-
| 1964. || Беле падине || /
|-
| 1965. || Суза на лицу || /
|-
| 1965. || Закон крви || /
|-
| 1965. || Ветар у једра || /
|-
| 1965. || Уљез (документарни филм) || /
|-
| 1965. || Сплит - Порт Судан - Сплит || /
|-
| 1965. || Сеобе (кратки документарни филм) || /
|-
| 1965. || Сабори || /
|-
| 1965. || Паори || /
|-
| 1965. || Одричем се света (документарни филм) || /
|-
| 1965. || Кад воде долазе || /
|-
| 1965. || Јер људи су бедеми || /
|-
| 1965. || Гљиве || /
|-
| 1965. || Дежурство || /
|-
| 1965. || Човек и шесир || /
|-
| 1966. || Косовско црно злато || /
|-
| 1966. || Ратнице, вољно || /
|-
| 1966. || Видрица || /
|-
| 1966. || Управљање природним богатствима - лепотама природе || /
|-
| 1966. || Сусрет векова || /
|-
| 1966. || Шуме - зелена богатства || /
|-
| 1966. || Речно рибарство || /
|-
| 1966. || Мала светлост || /
|-
| 1966. || Ловачки пас || /
|-
| 1966. || Лабин између 11 и ... || /
|-
| 1966. || Јестиво дивље биљe || /
|-
| 1966. || Фазан || /
|-
| 1966. || Бељски јелен || /
|-
| 1966. || Адио маре || /
|-
| 1967. || Срећно || /
|-
| 1967. || Старо Нагорицано || /
|-
| 1967. || Прва помоћ на бојишту || /
|-
| 1967. || Последице неопрезности чланова посаде тенка || /
|-
| 1967. || Оружје || /
|-
| 1967. || Морнарица побеђује || /
|-
| 1967. || Кораци || /
|-
| 1967. || Дивља пловка || /
|-
| 1967. || Дивља фауна у исхрани || /
|-
| 1967. || 220 В || /
|-
| 1968. || Тачно у 05,00 (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Сусрети || /
|-
| 1968. || Рат у Јужном Вијетнаму || /
|-
| 1968. || Повратак на родно дрво || /
|-
| 1968. || Парламент револуције || /
|-
| 1968. || Носталгија вампира (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Недељa || /
|-
| 1968. || Косовско црно злато 4 || /
|-
| 1968. || Копачевско злато || /
|-
| 1968. || Хармоника (кратки филм) || /
|-
| 1968. || Ембрион || /
|-
| 1968. || Дијалог другова са ратног фотоса || /
|-
| 1968. || Акустично поље брода и акустичне миноловке || /
|-
| 1969. || Хомо сапиенс || /
|-
| 1969. || Вежбајмо сваки дан || /
|-
| 1969. || Ратник || /
|-
| 1969. || Кад сам био војник (ТВ мини серија) || /
|-
| 1969. || Једног дана љубав (кратки филм) || /
|-
| 1969. || Хомо ет натура || /
|-
| 1969. || Фазан 2 || /
|-
| 1969. || Бриони || /
|-
| 1969. || 1918-1968 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Хомо хомини || /
|-
| 1970. || Затегни деле || /
|-
| 1970. || Враћени у живот || /
|-
| 1970. || Терористи (документарни филм) || /
|-
| 1970. || Слика последње планете || /
|-
| 1970. || Самоуправљачи || /
|-
| 1970. || Пас трагач || /
|-
| 1970. || На пробе || /
|-
| 1970. || Кућа без фасаде || /
|-
| 1970. || Кондори || /
|-
| 1970. || Јувентус || /
|-
| 1970. || Губар || /
|-
| 1971. || Школа у Поблацу || /
|-
| 1971. || Ин цонтинуо || /
|-
| 1971. || Генерал од Лоцх Фyнеа || /
|-
| 1971. || Смрт паора Ђурице || /
|-
| 1971. || Магистралом кроз Црну Гору || /
|-
| 1971. || Јуче, данас сутра || /
|-
| 1971. || Повратак ратника || /
|-
| 1971. || Звуци мермера || /
|-
| 1971. || Трагом Црнојевића Штампарије || /
|-
| 1971. || Срчани болесник || /
|-
| 1971. || Снег на уснама || /
|-
| 1971. || Пролеће || /
|-
| 1971. || Никшић || /
|-
| 1971. || ’Слобода’ - Кула || /
|-
| 1972. || Тишине || /
|-
| 1972. || Сваке године у септембру || /
|-
| 1972. || Страх (кратки филм) || /
|-
| 1972. || Снага наше одбране || /
|-
| 1972. || Репетиција || /
|-
| 1972. || Путеви храбрости || /
|-
| 1972. || Да не будемо изненађени || /
|-
| 1972. || Дан више || /
|-
| 1972. || Јуда || /
|-
| 1972. || Колера || /
|-
| 1972. || Колубара || /
|-
| 1972. || Жељезара Борис Кидрич у Никшићу || /
|-
| 1972. || Тито - врховни командант || /
|-
| 1972. || Лед (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Усташе || /
|-
| 1973. || Деца || /
|-
| 1973. || Моћ || /
|-
| 1973. || Југославија осигурава || /
|-
| 1973. || Сова (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Биографија Јожефа Шулца || /
|-
| 1973. || Парадокс о шаху (ТВ документарни филм) || /
|-
| 1973. || Интервју са Лакснесом (ТВ документарни филм) || /
|-
| 1973. || Похвала Исланду (ТВ документарни филм) || /
|-
| 1973. || Сам (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Македонија - Земља сунца и језера || /
|-
| 1973. || Македонија - привредни мозаик || /
|-
| 1973. || Љубав (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Близанци (кратки филм) || /
|-
| 1974. || Металци || /
|-
| 1974. || РМК Зеница - Вијчана роба, платна и плетива || /
|-
| 1974. || Замка || /
|-
| 1974. || Београд - Град домаћин || /
|-
| 1974. || Манифест за слободу (кратки филм) || /
|-
| 1974. || Двоструки салто || /
|-
| 1974. || ’Партизанка’ || /
|-
| 1975. || ’Партизанка’ - У корак с модом || /
|-
| 1975. || Акваријум (кратки филм) || /
|-
| 1975. || РМК Зеница - Цијеви и спојеви за водовод || /
|-
| 1975. || Страст || /
|-
| 1975. || Комунисти Југославије || /
|-
| 1975. || Паркови и насади - Чисто небо || /
|-
| 1975. || Вода и минерали || /
|-
| 1975. || Сретно || /
|-
| 1976. || Тито међу рударима || /
|-
| 1976. || Стабло || /
|-
| 1976. || Са Овчара и Каблара || /
|-
| 1976. || Пустињска лађа || /
|-
| 1976. || Привреда Југославије || /
|-
| 1976. || Примеран војник || /
|-
| 1976. || Нло || /
|-
| 1976. || Хомо Ефлувиенс || /
|-
| 1977. || Тито (кратки документарни филм) || /
|-
| 1977. || Маљ || /
|-
| 1977. || Земаљска сателитска станица Ивањица - Југославија || /
|-
| 1977. || У алеји великана и великих догађаја || /
|-
| 1977. || Титово Ужице || /
|-
| 1977. || Проблем || /
|-
| 1977. || Последња тунера || /
|-
| 1977. || Л’амоур тоујоур || /
|-
| 1977. || Еротикон || /
|-
| 1977. || Агроиндустријска производња хране у Југославији || /
|-
| 1978. || Судбине || /
|-
| 1978. || Вуна - Златна сировина || /
|-
| 1978. || У предаху || /
|-
| 1978. || Траде марк || /
|-
| 1978. || Славонијо земљо племенита || /
|-
| 1978. || Пољопривредно прехрамбени систем Осијек || /
|-
| 1978. || Канон || /
|-
| 1978. || Идила || /
|-
| 1978. || Џунгла (кратки филм) || /
|-
| 1979. || Живи и мртви || /
|-
| 1979. || Жар љубави || /
|-
| 1979. || Репоње || /
|-
| 1979. || Рекламација || /
|-
| 1979. || Разорени споменици културе у Црној Гори || /
|-
| 1979. || Повољан ветар || /
|-
| 1979. || Оратор || /
|-
| 1979. || М/С || /
|-
| 1979. || Електромасиноградња Југославије || /
|-
| 1979. || Бегунац (кратки филм) || /
|-
| 1979. || ’Шипад’ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Јосип Броз Тито (документарни филм) || /
|-
| 1980. || Земљотрес || /
|-
| 1980. || Здраво срце за дуг Живот || /
|-
| 1980. || Солидарност || /
|-
| 1980. || Посета || /
|-
| 1980. || Оловка || /
|-
| 1980. || Његово Величанство || /
|-
| 1980. || Нада || /
|-
| 1980. || Национални парк Дурмитор || /
|-
| 1980. || Фаворит || /
|-
| 1980. || Еппур си муове || /
|-
| 1980. || Брковез || /
|-
| 1981. || Торине || /
|-
| 1981. || Сезона мира у Паризу || /
|-
| 1981. || Тамнава || /
|-
| 1981. || Рам || /
|-
| 1981. || Путовање (кратки филм) || /
|-
| 1981. || Плави зец || /
|-
| 1981. || Памук || /
|-
| 1981. || Одлагач || /
|-
| 1981. || На Кадињачи || /
|-
| 1981. || Колац || /
|-
| 1981. || Дуел || /
|-
| 1981. || Блато || /
|-
| 1982. || Прогон || /
|-
| 1982. || Зврчка || /
|-
| 1982. || Учитељица || /
|-
| 1982. || Југославија и Европска економска заједница || /
|-
| 1982. || Хербаријум || /
|-
| 1982. || Драгиша ливац || /
|-
| 1982. || Биоградска Гора || /
|-
| 1983. || Атекс (кратки документарни филм) || /
|-
| 1983. || Високолетач || /
|-
| 1983. || Свадбе || /
|-
| 1983. || Полтрон (кратки филм) || /
|-
| 1983. || Орао (кратки филм) || /
|-
| 1983. || Мућак || /
|-
| 1983. || Копаоник || /
|-
| 1983. || Фластер || /
|-
| 1983. || Добар дан Папа || /
|-
| 1983. || Централни ремонт || /
|-
| 1983. || 12 месеци зиме (документарни филм) || /
|-
| 1984. || Против струје || /
|-
| 1984. || Марксијанци || /
|-
| 1984. || Ромео и Јулија || /
|-
| 1984. || Метак самилости || /
|-
| 1984. || Колубара метал - Монтажа || /
|-
| 1984. || Знање у зрну || /
|-
| 1985. || Хиромантија || /
|-
| 1985. || Солдатска балада || /
|-
| 1985. || Генеза || /
|-
| 1985. || Воде Београда || /
|-
| 1985. || Рекорд || /
|-
| 1985. || Крушик акумулатори || /
|-
| 1985. || 30 година Енергогаса || /
|-
| 1985. || Фабрика Каблова Светозарево || /
|-
| 1985. || Семенски кукуруз || /
|-
| 1985. || Као пас и мачка || /
|-
| 1985. || Галеника || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Седам смртних грехова || /
|-
| 1990. || Ранко раб божији || /
|-
| 1990. || Први пут заједно || /
|-
| 1990. || Боље спречити || /
|-
| 1991. || Сузе на лицу || /
|-
| 1991. || Либертас || /
|-
| 1991. || Енергогас || /
|-
| 1992. || СОС || /
|-
| 1992. || Гнездо || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2002. || Црни гаврани || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1957. || Мајске радости || /
|-
| 1957. || У сусрет 22. децембру 1957. || /
|-
| 1958. || Армија у изградњи земљe || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1962. || Смрт Фашизму - Слобода Народу || /
|-
| 1966. || Видрица || /
|-
| 1966. || Управљање природним богатствима - лепотама природе || /
|-
| 1966. || Шуме - зелена богатства || /
|-
| 1966. || Речно рибарство || /
|-
| 1966. || Ловачки пас || /
|-
| 1966. || Фазан || /
|-
| 1966. || Бељски јелен || /
|-
| 1967. || Оружје || /
|-
| 1967. || Дивља пловка || /
|-
| 1968. || Копачевско злато || /
|-
| 1968. || Ембрион || /
|-
| 1969. || Хомо ет натура || /
|-
| 1969. || Фазан 2 || /
|-
| 1969. || Бриони || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Пас трагач || /
|-
| 1970. || Губар || /
|-
| 1971. || Срчани болесник || /
|-
| 1971. || Пролеће || /
|-
| 1972. || Тито - врховни командант || /
|-
| 1972. || Лед (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Сова (кратки филм) || /
|-
| 1974. || Замка || /
|-
| 1975. || Страст || /
|-
| 1975. || Вода и минерали || /
|-
| 1976. || Стабло || /
|-
| 1976. || Примеран војник || /
|-
| 1976. || Хомо Ефлувиенс || /
|-
| 1977. || Маљ || /
|-
| 1977. || Агроиндустријска производња хране у Југославији || /
|-
| 1978. || Канон || /
|-
| 1978. || Идила || /
|-
| 1979. || Жар љубави || /
|-
| 1979. || Разорени споменици културе у Црној Гори || /
|-
| 1979. || М/С || /
|-
| 1979. || Електромасиноградња Југославије || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Земљотрес || /
|-
| 1980. || Солидарност || /
|-
| 1980. || Национални парк Дурмитор || /
|-
| 1981. || Торине || /
|-
| 1982. || Југославија и Европска економска заједница || /
|-
| 1982. || Биоградска Гора || /
|-
| 1983. || Високолетац || /
|-
| 1983. || Добар дан Папа || /
|-
| 1984. || Знање у зрну || /
|-
| 1985. || Воде Београда || /
|-
| 1985. || Рекорд || /
|-
| 1985. || Крушик акумулатори || /
|-
| 1985. || 30 година Енергогаса || /
|-
| 1985. || Семенски кукуруз || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Боље спречити || /
|-
| 1991. || Енергогас || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1951. || На границама Југославије || /
|-
| 1952. || Под куполом падобрана || /
|-
| 1957. || Мајске радости || /
|-
| 1957. || У сусрет 22. децембру 1957. || /
|-
| 1958. || Армија у изградњи земљe || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1963. || Строј из Рудог || /
|-
| 1966. || Управљање природним богатствима - лепотама природе || /
|-
| 1966. || Речно рибарство || /
|-
| 1966. || Фазан || /
|-
| 1966. || Бељски јелен || /
|-
| 1967. || Оружје || /
|-
| 1967. || Дивља пловка || /
|-
| 1968. || Копачевско злато || /
|-
| 1968. || Ембрион || /
|-
| 1969. || Хомо ет натура || /
|-
| 1969. || Фазан 2 || /
|-
| 1969. || Бриони || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Пас трагач || /
|-
| 1970. || Губар || /
|-
| 1972. || Лед (кратки филм) || /
|-
| 1973. || Сова (кратки филм) || /
|-
| 1974. || Замка || /
|-
| 1975. || Страст || /
|-
| 1976. || Стабло || /
|-
| 1976. || Примеран војник || /
|-
| 1976. || Хомо Ефлувиенс || /
|-
| 1977. || Маљ || /
|-
| 1977. || Агроиндустријска производња хране у Југославији || /
|-
| 1978. || Идила || /
|-
| 1979. || Жар љубави || /
|-
| 1979. || Разорени споменици клултуре у Црној Гори || /
|-
| 1979. || М/С || /
|-
| 1979. || Електромасиноградња Југославије || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Земљотрес || /
|-
| 1980. || Солидарност || /
|-
| 1980. || Национални парк Дурмитор || /
|-
| 1981. || Торине || /
|-
| 1982. || Биоградска Гора || /
|-
| 1983. || Високолетач || /
|-
| 1983. || Добар дан Папа || /
|-
| 1984. || Знање у зрну || /
|-
| 1985. || Воде Београда || /
|-
| 1985. || Рекорд || /
|-
| 1985. || Крушик акумулатори || /
|-
| 1985. || 30 година Енергогаса || /
|-
| 1985. || Семенски кукуруз || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Боље спречити || /
|-
| 1991. || Енергогас || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2012.
Југословенски редитељи
Српски сценаристи
Југословенски сценаристи
Српски монтажери
Југословенски монтажери
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Београђани на филму
Српски филмски редитељи